Andesembiidae är en familj av insekter. Andesembiidae ingår i ordningen Embioptera, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Andesembiidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spinnfotingar
Andesembiidae